Карагандинская епархия:
 Карагандинская епархия — епархия Казахстанского митрополичьего округа Русской Православной Церкви.
 Карагандинская епархия — римско-католическая епархия с центром (кафедрой) в Караганде.